Армавир ( – долина на ветровете) е топоним от арменски произход: арма означава долина, а вир – ветрове.

Може да се отнася за:
 Армавир – древна арменска столица
 Армавир – град в Армения, край руините на древния Армавир
 Армавир – област в Армения
 „Армавир“ – футболен клуб от гр. Армавир, Армения
 Армавир – град в Русия, основан от черкезо-арменци
 Армавир – село в Армения
 „Армавир“ – съветски филм (1991) на киностудия „Мосфилм“